Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1983 se dispute du 17 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Jo Durie, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brighton
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1983
Brighton
Sport en Angleterre en 1983
Tennis en octobre 1983